

Música 
Body and Soul (canção) - jazz de 1930
Body & Soul (álbum) - de Rick Astley

Cinema 
 Body and Soul (1915), filme da Frohman Amusement Corporation
 Body and Soul (1920), filme dirigido por Charles Swickard
 Body and Soul (1925), filme de Oscar B. Micheaux
 Body and Soul (1927), filme com Lionel Barrymore
 Body and Soul (1931), filme com Humphrey Bogart
 Corpo e Alma (1947), filme com John Garfield (em inglês: Body and Sou)
 Body and Soul (1981), filme com Leon Isaac Kennedy e Jayne Kennedy, remake do de 1947
 Body and Soul (2000), filme com Ray Mancini, também remake do de 1947

Televisão 
 "Body & Soul" (House), episódio
 "Body and Soul" (Star Trek: Voyager), episódio
 Body & Soul (minissérie), produção britânica de 1993 com Kristin Scott Thomas
 Body & Soul (telessérie), produção americana de 2002 com Peter Strauss

Desambiguação